Wedarijaksa kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Wedarijaksa, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Wedarijaksa, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar